Pedal to the Metal – album degli Impellitteri del 2004
 Pedal to the Metal – album dei Blessed by a Broken Heart del 2008
Pedal to the Metal – song degli Helligators del 2019